Семеду () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Семеду, Алвару (1585—1658) — португальский священник-иезуит, католический миссионер в Китае.
 Семеду, Леандру (род. 1994) — кабо-вердианский гандболист.
 Семеду, Нелсон (род. 1993) — португальский футболист, защитник клуба «Бенфика» и сборной Португалии.
 Семеду, Рубен (род. 1994) — португальский футболист.